Kareltrågspinnare (Nola karelica) är en fjärilsart som beskrevs av Johan Martin Jacob af Tengström 1869. Kareltrågspinnare ingår i släktet Nola, och familjen trågspinnare. Enligt den finländska rödlistan är arten starkt hotad i Finland. Enligt den svenska rödlistan är arten nära hotad i Sverige. Arten förekommer i Svealand, Nedre Norrland och Övre Norrland. Artens livsmiljö är tallmyrar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 Artfaktablad för Nola karelica

Trågspinnare